Augusta ist eine Kleinstadt südlich von Perth an der Flinders Bay, wo der Blackwood River in den Indischen Ozean mündet. Im Jahre 2021 lebten dort 1.463 Menschen. Die Stadt wurde 1830 gegründet. Die Stadt ist benannt nach Augustus Frederick, 1. Duke of Sussex, dem sechsten Sohn des englischen Königs Georg III.

Einzelnachweise 

Ort in Western Australia